Бокс на Панамериканских играх 2015 года в Торонто прошёл с 18 по 25 июля в GM Центре в городе Ошава. Медали разыгрывались в 13 дисциплинах (10 у мужчин и 3 у женщин). В соревнованиях приняло участие 120 спортсменов из 24 стран. В 13-й раз подряд наибольшее число золотых медалей завоевали кубинские боксёры. Победа, одержанная в мужском боксёрском турнире Артуром Биярслановым, стала для Канады лишь второй в истории и первой, начиная с Игр 1975 года.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Место проведения

Ссылки 
 Бокс на официальном сайте Панамериканских игр 2015 года  

Соревнования на Панамериканских играх 2015
Международные соревнования по боксу в Канаде